L’Agence d'Urbanisme de la Région de Reims, située place des Droits-de-l'Homme à Reims, est un bâtiment construit dans le cadre de la reconstruction du quartier Saint-Remi et destiné, initialement à l’Université de Reims.

Histoire 
En 1965, le bâtiment est réalisé avec la fonction de restaurant pour étudiant. En effet, l’école de médecine et une partie de l’Université sont installées dans le quartier Saint-Remi avant leur déménagement vers le quartier Croix-rouge.
En 1977, l’agence d'Urbanisme et de développement de la Région de Reims (AUDRR) s’y installe.
L’Agence d’Urbanisme, de Développement et de Prospective de la Région de Reims est une association loi de 1901, créée en 1974 rue Gosset.

Architecture 
Ce bâtiment de l’architecte Marcel Lods, architecte du courant moderne et associé à Paul Depondt, a une forme circulaire, vitré sur son pourtour et repose sur des pieux en béton.

Liens externes 
 https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-51454-44411.html sur le site PSS-Archi, site communautaire et base de données d'immeubles.

Notes et références

Bibliographie 
  de l’agence d’urbanisme et de développement de la région de Reims 2014. 

Monument à Reims